Fève(s) peut faire référence à :

Botanique 
 La fève est une plante annuelle légumineuse de la famille des Fabaceae ; le terme désigne aussi la graine de cette plante.

Sa forme de la graine a donné son nom à d'autres graines, notamment :
 la fève de cacao, graine du cacaoyer Theobroma cacao ;
 la fève tonka ou coumarou, graine du teck brésilien Dipteryx odorata ;
 la fève de Calabar, graine de Physostigma venenosum ;
 la fève jacquier (Jack bean en anglais), graine de Canavalia ensiformis ;
 la fève de Kandale, graine comestible de Macrotyloma geocarpum (Fabaceae) ;
 la féverole est de la même espèce que la fève Vicia faba, à graines plus petites, cultivée et récoltée sèche pour l'alimentation animale.

Toponymes 
 Fèves est une commune française située dans le département de la Moselle, en Lorraine.

Divers 
 La fève est un objet de l'Épiphanie que l'on trouve dans la galette des rois.

Voir aussi 
 Fèves au lard, une recette de cuisine québécoise à base de fèves
 Rivière des Fèves, un affluent canadien de la rivière Châteauguay